Rhinoceros
Rhinoceros (canção)
Rhinoceros 3D

Desambiguação